Löjliga familjerna kan syfta på

Löjliga familjerna (barnbok) – en barnbok av Gunnel Linde.
Löjliga familjerna (kortspel) – ett kortspel för barn.
Löjliga familjerna (TV-program) – ett svenskt TV-program.

Se även 
Löjliga familjen (film) – en amerikansk komedifilm.